Дукађин (-{Dukagjin}-) или Дукађини (-{Dukagjini}-) сe може односити на:
  или Дукађинија, село у , област Кукес, Албанија
  или Дукађинија, село у , област Мат, Албанија
или:
 Метохија, област на Косову и Метохији, Србија

 , феудална породица у средњовековној Албанији
 Кнежевина Дукађини, кнежевина у средњовековној Албанији
 , фудбалски клуб из Клине
 Дукађин (област), област у Албанији

Види још 
 Дукађинија (-{Dukagjini}-), вишезначна одредница